«Везина́ Тро́фи» () — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.

До сезона 1981/82 годов ежегодно вручался одному или нескольким вратарям, сыгравшим за свою команду в чемпионате не менее 25 игр и пропустившим наименьшее число голов в среднем за игру (что было потенциальной несправедливостью: приз мог быть вручён незаслуженно — ведь команда может пропустить мало шайб при сильных защитниках и заурядных вратарях).

Бывшие владельцы клуба «Монреаль Канадиенс» Лео Дандюран, Луи Летурно и Джо Каттаринич в 1927 году подарили этот трофей Национальной хоккейной лиге в память о выдающемся вратаре клуба Жорже Везина, скончавшемся от туберкулёза годом ранее.

Победитель получает 10 тысяч американских долларов, второй и третий хоккеист в опросе, соответственно, 6 и 4 тысячи долларов.

Победители 

Чаще всех приз получал канадец Жак Плант — семь раз. Из европейцев наиболее титулованный — чех Доминик Гашек (шесть побед).

Ссылки 
Vezina Trophy

Награды НХЛ